Перуцци — итальянская фамилия () флорентийского происхождения.

Известные носители 
 Перуцци флорентийские — известная купеческая семья Флоренции.
 Перуцци, Анджело (род. 1970) — итальянский футболист.
 Перуцци, Бальдассаре (1481—1536) — итальянский архитектор и живописец эпохи позднего Ренессанса.
 Перуцци, Джино (род. 1992) — аргентинский футболист, вингер клуба «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины.
 Перуцци, Убальдино (1822—1891) — итальянский государственный деятель.
 Перуцци, Эмилио (1924—2009) — итальянский лингвист.

Примечания